Григорий Угрюмов:
 Угрюмов, Григорий Иванович (1764—1823) — российский художник, живописец и портретист.
 Угрюмов, Григорий Фёдорович (1929—2002) — советский лесозаготовитель в Архангельской области, Герой Социалистического Труда (1984).